Шевчик (; ) — славянская фамилия.

Известные носители

В 
 Шевчик, Вильгельм (1916—1991) — польский литератор и политик.
 Шевчик, Владимир Николаевич (1923—1980) — советский учёный-физик.

М

И — Я 
 Шевчик, Ирена (род. 1947) — польская актриса.
 Шевчик, Отакар (1852—1934) — чешский скрипач, композитор и педагог.
 Шевчик, Петр (род. 1994) — чешский футболист.
 Шевчик, Татьяна Николаевна (род. 1969) — советская и белорусская легкоатлетка.
 Шевчик, Юлиус (род. 1978) — чешский режиссёр, сценарист, продюсер.
 Шевчик, Якуб (1867—1935) — католический священник; писатель, поэт и общественный деятель.

См. также